

Берлінген — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Берлінген — громада в кантоні Тургау